Brellochs ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Brellochs (1899–1979), deutscher Bildhauer

Siehe auch:
 Brellochs-Reaktion (nach Bernd Brellochs)